Shaun Sutter (né le  à Red Deer, Alberta au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
De 1996 à 2001 il joua dans la Ligue de hockey de l'Ouest (LHOu) pour quelques clubs. Il devint professionnel au terme de la saison 2000-2001 et s'aligna une partie avec les Flames de Saint-Jean, club-école des Flames de Calgary de la Ligue nationale de hockey.

Il ne réussit pas à s'imposer dans la Ligue américaine de hockey, évoluant la plupart du temps dans la East Coast Hockey League lors des saisons qui suivirent. Depuis 2005, il a joué en Suède, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Au terme de la saison 2008-2009, il annonce son retrait de la compétition et accepte un poste d'assistant-entraîneur avec les Pats de Regina de la LHOu.

Statistiques

|1995-1996 ||Red Deer ||AMHL ||23 ||4 ||6 ||10 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1996-1997 ||Red Deer ||AMHL ||33 ||15 ||24 ||39 ||143 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Hurricanes de Lethbridge ||LHOu ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1997-1998 ||Hurricanes de Lethbridge ||LHOu||69 ||11 ||9 ||20 ||146 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|rowspan="2"|1998-1999 ||Hurricanes de Lethbridge ||LHOu||35 ||8 ||4 ||12 ||43 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Tigers de Medicine Hat ||LHOu||23 ||9 ||5 ||14 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|rowspan="2"|1999-2000 ||Tigers de Medicine Hat ||LHOu||29 ||1 ||7 ||8 ||43 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|Hitmen de Calgary ||LHOu||6 ||0 ||1 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Hitmen de Calgary ||LHOu||63 ||29 ||35 ||64 ||102 ||12 ||1 ||2 ||3 ||12
|- 
|2000-2001 ||Flames de Saint-Jean ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Chiefs de Johnstown ||ECHL ||34 ||13 ||7 ||20 ||34 ||8 ||0 ||1 ||1 ||4
|- 
|2001-2002 ||Flames de Saint-Jean ||LAH ||11 ||0 ||2 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Chiefs de Johnstown ||ECHL ||9 ||7 ||3 ||10 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 ||Flames de Saint-Jean ||LAH ||25 ||7 ||4 ||11 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Pride de Florence ||ECHL ||69 ||17 ||27 ||44 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 ||Falcons de Fresno ||ECHL ||70 ||26 ||31 ||57 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Lock Monsters de Lowell ||LAH ||3 ||1 ||0 ||1 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2005-2006 ||IK Nyköpings Hockey ||HockeyAllsvenskan ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Nottingham Panthers ||Challenge Cup ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 ||Nottingham Panthers||EIHL ||37 ||15 ||16 ||31 ||69 ||6 ||2 ||4 ||6 ||8
|-
|2006-2007 ||Sheffield Steelers ||Challenge Cup ||6 ||4 ||5 ||9 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 ||Sheffield Steelers ||EIHL ||48 ||30 ||26 ||56 ||46 ||2 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2007-2008 ||Belfast Giants ||EIHL ||51 ||31 ||19 ||50 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 ||Lausitzer Füchse ||2. Bundesliga ||32 ||11 || 7|| 18|| 38||- || -||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 ||Hockey Club Alleghe ||Série A ||6 ||1 || 2|| 3|| 8||- || -||- ||- ||-

Parenté dans le sport
Il fait partie de la famille Sutter qui comprend:

Son père : Brian, joueur.
Ses oncles : Brent, Darryl, Duane, Rich et Ron, tous joueurs et pour certains entraîneurs.
Ses cousins : Brett Sutter et Brandon Sutter, joueurs.

Notes et références

Voir aussi

Naissance en juin 1980
Naissance à Red Deer
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Hurricanes de Lethbridge
Joueur des Tigers de Medicine Hat
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur du Pride de Florence
Joueur des Falcons de Fresno
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur des Belfast Giants
Joueur du HC Alleghe
Attaquant de hockey sur glace